Сте́пан Фили́пович (, 27 января 1916, Опузен, Хорватия — 22 мая 1942, Валево, Сербия) — коммунист, югославский партизан, народный герой Югославии.

Молодость 
Родился в г. Опузен в Хорватии, входившей тогда в состав Австро-Венгрии. Там же окончил школу. Затем семья переехала в г. Мостар (Босния и Герцеговина), где он окончил 2 курса гимназии. После этого — учился в Сирмии и Крагуеваце (Сербия).

По профессии слесарь. С 1937 г. активно участвует в демонстрациях и забастовках, за что, в 1939 г., осуждён на год тюрьмы. В 1940 г. вступает в КПЮ. С этого момента Степан Филипович работает в партийной организации г. Крагуевац, а после оккупации Югославии немецкими войсками (в апреле 1941 г.), по решению партии, переезжает в г. Валево. Там он помогает в организации нелегальной радиостанции, подготовке и формировании первых партизанских отрядов.

Партизанская война 
За личную храбрость и отвагу в боях получает звание командира отряда: 15 августа 1941 г., при нападении на г. Лайковац, Степан Филипович с пистолетом и гранатами в руках обращает в бегство отряд немецких автоматчиков — в этом бою уничтожено и ранено около 40 немецких солдат. Получает поздравления от командующего партизанской борьбой Тито. За нападение на г. Крупань — повторно.

В конце сентября 1941 г. недолгое время является комиссаром отряда, а с прибытием подкрепления — назначается командиром батальона.

Гибель 
 
24 февраля 1942 г. отряд Степана Филиповича попадает в засаду четников. Сам Филипович получает ранения и попадает в плен. Четники передают его немцам в г. Шабац, оттуда его перевозят в Валево и два месяца непрерывно пытают. Суд приговорил Степана к смертной казни, которую решили провести 22 мая.

На казнь были согнаны жители всей округи, и именно к ним, в свой последний час, Степан Филипович обращается со словами в поддержку партизанского движения, провозглашая грядущую победу Красной армии, рассказывает о варварстве и жестокости немецких захватчиков, о скорой и справедливой каре для них. Фотограф сумел заснять момент, во время которого Филипович произнёс слова, ставшие лозунгом антифашистского движения в Югославии: «Смерть фашизму, свобода народу!».

Не выдержав такой «коммунистической пропаганды», палачу приказывают не ждать назначенного времени, а казнить Степана Филиповича немедленно. Казнь состоялась на 15 минут ранее назначенного срока.

После смерти 

 16 февраля 1949 года Степану Филиповичу была присвоена высшая Югославская награда «Народный герой Югославии».
 28 октября 1960 года в городе Валево установлен памятник.
 В ВМС СФРЮ его имя носил ракетный катер типа «Оса» — RČ-304 «Степан Филипович».
 В 1980-е памятник также был поставлен в родном городе Степана Филиповича — Опузене, но в 1991 г. он был сломан и с тех пор не отремонтирован.
 Современные югославские левые, за храбрость, честность, бесстрашие и интернационализм, уважительно называют Степана Филиповича «наш Че Гевара».

Примечания

Литература 
„Народни хероји Југославије“. Београд: Младост. 1975.

Революционеры Югославии
Коммунисты Югославии
Югославские партизаны
Повешенные
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1942 году